De match om het wereldkampioenschap dammen 1958 werd van zaterdag 4 oktober tot en met zaterdag 1 november 1958 gespeeld door titelhouder Iser Koeperman en Marcel Deslauriers. De match, die gespeeld werd in verschillende Nederlandse plaatsen, bestond uit 20 partijen en eindigde in 22-18 in het voordeel van Iser Koeperman.

Rondes

Uitslagen 

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in 1958
Dammen in Nederland
Dammen